Pompeje má více významů:

 Pompeje – starověké město na území dnešní Itálie
 Pompeje (román) – od spisovatele Roberta Harrise
 Pompeje (Precedens) – album hudební skupiny Precedens
 Pompeje (film, 2007) – TV film Itálie, režie Giulio Base 
 Pompeje (film, 2014) – film USA, režie Paul W. S. Anderson

Související články 
 Zkáza Pompejí 
 Poslední dny Pompejí